Stazione di Ōkurayama – stazione ferroviaria giapponese a Yokohama
Stazione di Ōkurayama – stazione ferroviaria giapponese a Kōbe